Нуева Патрија има више значења:

 Нуева Патрија, Санто Доминго (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуева Патрија (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуева Патрија (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику